

Patronyme 
 Albert Tricon (1918-1994) est footballeur français dans les années 1930-1940.
 Émile Tricon (1908-2000) est homme politique français.
 Fluoman (1952-2005) de son vrai nom Antoine Tricon est un artiste peintre français.

Autre 
 Tricon Cahul est un club de football basé à Cahul en Moldavie.
 Tricon Global Restaurants devenu Yum! en 2002 est un groupe de restauration des États-Unis propriétaire de Pizza Hut, et KFC.

Notes 

Homonymie de patronyme